Фридрих Вильгельм ():

 Фридрих Вильгельм Нойбургский (1665—1689) — пфальцграф Нойрбурга, генерал армии императора Леопольда I.
 Фридрих Вильгельм (герцог Саксен-Мейнингена) (1679—1746) — герцог Саксен-Мейнингенский (1743—1746). Из эрнестинской линии Веттинов.
 Фридрих Вильгельм Бранденбург-Шведтский (1700—1771) — маркграф Бранденбург-Шведта. Из дома Гогенцоллернов. Прадед Александра I и Николая I.
 Фридрих Вильгельм Брауншвейг-Вольфенбюттельский, Чёрный герцог (1771—1815) — князь Брауншвейг-Вольфенбюттеля и герцогства Эльс, а также герцог Брауншвейга и Люнебурга. Немецкий полководец эпохи Наполеоновских войн.
 Фридрих Вильгельм Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургский (; 1785—1831) — первый герцог из младшей ветви династии Ольденбургов и основатель династии, включающей королевские дома Дании, Греции, Норвегии и Великобритании.
 Фридрих Вильгельм фон Бранденбург (1792—1850) — прусский генерал от кавалерии и государственный деятель.
 Фридрих Вильгельм Гессен-Кассельский (; 1820—1884) — супруг великой княжны Александры Николаевны.
 Фридрих Вильгельм Прусский (; 1880—1925) — прусский принц, сын Альбрехта Прусского и Марии Саксен-Альтенбургской.
 
 Фридрих Вильгельм I (герцог Саксен-Веймара) (1562—1602) — герцог Саксен-Веймарский.
 Фридрих Вильгельм I (курфюрст Бранденбурга) (1620—1688) — курфюрст бранденбургский, прозванный Великим курфюрстом, и герцог Пруссии. Основатель бранденбургско-прусского государства. Из династии Гогенцоллернов. Сын курфюрста Георга Вильгельма и Елизаветы Шарлотты Пфальцской.
 Фридрих Вильгельм I Мекленбургский (1675—1713) — правящий герцог Мекленбург-Шверина (1692—1713).
 Фридрих Вильгельм I (1688—1740) — король Пруссии, курфюрст Бранденбурга (1713), из династии Гогенцоллернов. Известен как «король-солдат». Отец Фридриха Великого.
 Фридрих Вильгельм I (курфюрст Гессена) (1802—1875) — курфюрст Гессена (Гессен-Касселя; 1847—1866). Единственный сын курфюрста Вильгельма II и Августы, принцессы прусской (дочери Фридриха Вильгельма II Прусского).
 
 Фридрих Вильгельм II (герцог Саксен-Альтенбургский) (1603—1669) — герцог Саксен-Альтенбургский.
 Фридрих Вильгельм II (1744—1797) — король Пруссии (1786). Сын Августа Вильгельма и Луизы Амалии Брауншвейг-Вольфенбюттельской, племянник Фридриха II Великого.
 Фридрих Вильгельм II (великий герцог Мекленбург-Стрелица) (1819—1904) — великий герцог Мекленбург-Стрелица (1860—1904).
 
 Фридрих Вильгельм III Саксен-Альтенбургский (1657—1672) — герцог Саксен-Альтенбургский, последний представитель старшей ветви.
 Фридрих Вильгельм III (1770—1840) — король Пруссии (1797). Сын Фридриха Вильгельма II и Фридерики Луизы Гессен-Дармштадтской, внучатый племянник Фридриха II Великого, дед российского императора Александра II.
 Фридрих Вильгельм IV (1795—1861) — король Пруссии (1840). Из династии Гогенцоллернов. Сын Фридриха Вильгельма III и Луизы Мекленбург-Стрелицкой. Старший брат первого императора объединённой Германии Вильгельма I.

См. также 
 Вильгельм Фридрих